Садо́вый — посёлок сельского типа в Вышневолоцком районе Тверской области, административный центр Садового сельского поселения.

Расположен в 15 км к северу от города Вышнего Волочка, на правом берегу реки Мсте. К северу от посёлка — дом отдыха «Серебряники».

Население по переписи 2002 года — 260 человек, 115 мужчин, 145 женщин; по переписи 2010 года — 234 человека.

В посёлке 
 МОУ «Садовая основная общеобразовательная школа»
 МУЗ «Садовый ФАП»
 Садовый Дом культуры — филиал муниципального учреждения «Межпоселенческий дом культуры» Вышневолоцкого района
 ФГУ "Центр временного размещения вынужденных переселенцев «Серебряники»
Имеется почта и библиотека

История 
Посёлок образован в 1959 г. как центральная усадьба совхоза «Ульяновка» у Мстинской плотины, на месте бывшей деревни Царево и поселения "Питомник Ульяновка", организованного в 1933 г. Нынешнее название — с 1964 г. В 1975 г. был образован Садовый сельский совет с центром в посёлке. В 1980-е гг. к посёлку присоединена деревня Глухово.

Достопримечательности 
Сохранился памятник русского инженерного искусства — Мстинская плотина Вышневолоцкой водной системы.

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»
 Садовое сельское поселение на сайте администрации района

Населённые пункты Вышневолоцкого района